Ledizione 1951 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del , che conquistò il suo 16º titolo.

Capocannoniere del torneo fu Sándor Kocsis del  con 30 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
  campione d'Ungheria 1951.
 SORTEX e Szegedi Petőfi retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1951
Campionato ungherese di calcio